Гормас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 15,72 км². Население — 19 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Св. Иоанн Креститель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diario de un burgense. Blog de El Burgo de Osma
 Imágenes del Castillo de Gormaz

Муниципалитеты Сории